

События

Римская империя 
 Император: Веспасиан.
 Консулы: Домициан (во 2-й раз) и Луций Валерий Катулл Мессалин.
 Консулы-суффекты: Луций Элий Окулат, Квинт Гавий Аттик, Марк Аррецин Клемент и Секст Юлий Фронтин.
 Римляне после двухлетней осады овладели крепостью Масада. Оставшиеся иудеи покончили с собой (960 человек).
 Строительство римской крепости Карнунт (Норик).
 73-74 — Будучи цензором, Веспасиан произвёл смотр сенату и всадничеству, удалил негодных и включил в списки достойных из италиков и провинциалов.
 73-? — Наместник Иудеи Флавий Сильва.
Хань и Хунну:
 Поход против хуннов армии Доу Гу.
 Войска Хань берут Хами.
 Бань Чао захватил Шаньшанью и Хотан.
 Войска Хань нападают на кочевья северных Хунну. Хунну отступают, не принимая боя.

См. также